Niemcy:
 Buchau – dzielnica Pegnitz
 Buchau – wyspa
 Bad Buchau – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Bad Buchau – związek gmin w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach

Inne:
 Buchau – klasztor
 Buchau – kościelne terytorium udzielne (niem. Reichsstift)